Lucca har flere betydninger:
 Lucca er en by i Italien.
 Lucca (provins) er en provins i Italien.
 Lucca (dansk pigenavn)
 Lucca (bog) er en bog af Jens Christian Grøndahl
 Lucca Sicula, en italiensk byi regionen Sicilien i Italie